Hart Open 2007 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2007 z cyklu Hart Open rozgrywany w dniach 19–25 listopada 2007 roku w Zawadzie koło Opola na kortach dywanowych w hali o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Bibliografia 
 

Hart Open
2007 w tenisie ziemnym
2007 w polskim sporcie